Feijoa puede hacer referencia a:

 La planta Acca sellowiana.
 El género botánico Acca.